Clip steht für:

 Videoclip, allgemein kurze Filme bzw. audiovisuelle Sequenzen
 ein Kurzfilm, der ein Musikstück filmisch umsetzt, siehe Musikvideo
 eine einzelne Grafik aus einer Clipart-Sammlung
 Clip (Film), serbischer Spielfilm aus dem Jahr 2012
 das englische Wort für eine Federklemme
 Gefäßclip zum Verschluss von Blutgefäßen in der Chirurgie
 Clip (Compiler), Compiler für die Programmiersprache Clipper

CLIP steht als Abkürzung für:
 Calling Line Identification Presentation, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze)#Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP)
 Microsoft CLIP, Förderprogramm für Anwendergruppen
 Continuous Liquid Interface Production, eine auf Stereolithografie basierende 3D-Drucktechnik
 Corporate Learning Improvement Process, eine Akkreditierung der European Foundation for Management Development

Siehe auch:
 CLIPS, ein Softwaretool zur Erstellung von Expertensystemen
 Clipboard (Begriffsklärung)
 Clipfish, deutsches Videoportal
 Clip Mix, deutsche Fernsehsendung
 Clipping (Begriffsklärung)
 Klipp

Abkürzung